Il singolare del torneo di tennis Astana Womens 3 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Luksika Kumkhum che ha battuto in finale Nudnida Luangnam 3-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Kurumi Nara (primo turno)
 Ekaterina Byčkova (primo turno)
 Marta Sirotkina (secondo turno)
 Zarina Dijas (primo turno)

 Sung-Hee Han (primo turno)
 Veronika Kapšaj (quarti di finale)
 Varatchaya Wongteanchai (primo turno)
 Nudnida Luangnam (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Astana Womens 2012